Woodford County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Woodford County, Illinois
 Woodford County, Kentucky